Van der Wath ist der Familienname folgender Personen:

 Craig van der Wath (* 1966), südafrikanischer Squashspieler
 Johannes van der Wath (1903–1986), südafrikanischer Politiker und Lehrer